Stagonopsis är ett släkte av svampar. Stagonopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stagonopsis